Spider () steht für:

 ein offenes, meist italienisches Auto mit (kleinem) Klappverdeck, siehe Roadster#Begriff
 diverse historische Roadster, siehe Roadster#Italienische Spider
 Alfa Romeo Spider, kontemporärer Roadster
 Benz Spider, Automodell
 Renault Sport Spider, kontemporärer Roadster
 Webcrawler, Internet-Suchprogramm
 die Mondlandefähre von Apollo 9
 Spider-Krater, ein Einschlagkrater in Westaustralien
 Spider (Patience), ein Kartenspiel
 Spider (Band), eine amerikanische Rock-Band
 Spider (Film), Film des Regisseurs David Cronenberg aus dem Jahr 2002
 Spider (Drohne), ein Hexakopter des chinesischen Herstellers MMC zum Ziehen von Freileitungen
 Standard & Poor’s Depositary Receipt, abgekürzt SPDR und umgangssprachlich Spider genannt

SPIDER steht für:
 Spectral Phase Interferometry for Direct Electric-Field Reconstruction, Messverfahren für Lichtpulse geringer Dauer
 Space Based Information for Disaster Management and Emergency Response, ein Programm der UN mit Sitz in Bonn; siehe UN-Einrichtungen in Bonn

Spider ist der Name folgender Personen:
 Spider Robinson, ein kanadischer Science-Fiction-Autor (* 1948)
 das Pseudonym von Andreas Krenzke, ein deutscher Schriftsteller und Lesebühnen-Autor (* 1971)

Siehe auch:
 Spyder (Begriffsklärung)